News of the World ("Notícias do Mundo", em inglês) pode se referir a:

 News of the World (filme) - filme estadunidense de 2020
 News of the World (álbum) - álbum da banda britânica Queen
 News of the World Tour
 "News of the World" (canção) - single da banda britânica The Jam
 News of the World (jornal) - jornal britânico

Desambiguação